Руба́хин — русская фамилия. Известные носители:
 Рубахин, Анатолий Ермолаевич (1918—1986) — советский лётчик-ас, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.
 Рубахин, Константин Викторович (род. 1975) — российский поэт и общественный деятель.